Puceau est le quatrième album studio de l'auteur-compositeur-interprète français Julien Estival, paru en .

Historique 
Pour la réalisation de cet album, Julien Estival s'est à nouveau entouré des musiciens et arrangeurs Xavier Gatepain et Stéphane Cieluch.

Le titre Puceau  et le chanteur dira de ses dix chansons qu'elles sont comme autant d'.  L'album qui fait la part belle aux synthétiseurs et boîtes à rythmes inspirés des années 1980, est en fait un  adolescent. 

L'écrivaine Cécile Coulon chante en duo sur Je compte sur mes doigts et signe les paroles de la chanson Byactol blues. L'album comprend également une reprise du standard Laisse tomber les filles écrit et composé par Serge Gainsbourg.

Pour cet album, Julien Estival a en outre collaboré avec Lydia Dejugnac, rencontrée lors des 39èmes Rencontres d'Astaffort, qui a signé les paroles de la chanson Dans quel état j'aime.

Liste des titres de l'album

Crédits musicaux

Musiciens 
 Julien Estival : chant, guitare acoustique, piano
 Xavier Gatepain : claviers
 Stéphane Cieluch : batteries, percussions, programmations, boîtes à rythmes
 Thomas Dupré : guitare basse, guitare électrique
 Julien Quinet : claviers, samples, vocodeur
  Elodie Adam : chant
 Emanuelle Emberger : chœurs

Production 
 Stéphane Cieluch et Xavier Gatepain : arrangements et réalisation
Didier Lamaze : ingénieur du son
 Pascal Mondaz : mixage
 Simon Capony (Basalte studio) : mastering
 Nicolas Auproux : photos
Julien Estival : logo et artwork

Notes et références

Liens externes 
 

Album musical sorti en 2014